

Грейсвілл — місто, штат Флорида
 Грейсвілл — місто, штат Міннесота

 Грейсвілл — місто, штат Алабама
 Грейсвілл — місто, штат Теннессі
 Грейсвілл — селище, штат Огайо